Boryssiwka (ukrainisch Борисівка; russische Entsprechung Borissowka/Борисовка) heißen folgende geographische Objekte:

 Boryssiwka (Lenine), Dorf im Rajon Lenine, Autonome Republik Krim
 Boryssiwka (Charkiw), Dorf im Rajon Charkiw, Oblast Charkiw, Ukraine 
 Boryssiwka (Nikopol), Dorf im Rajon Nikopol, Oblast Dnipropetrowsk, Ukraine 
 Boryssiwka (Bobrynez), Dorf im Rajon Bobrynez, Oblast Kirowohrad, Ukraine 
 Boryssiwka (Tatarbunary), Dorf im Rajon Tatarbunary, Oblast Odessa, Ukraine 
 Boryssiwka (Dykanka), Dorf im Rajon Dykanka, Oblast Poltawa, Ukraine 
 Boryssiwka (Melitopol), Dorf im Rajon Melitopol, Oblast Saporischschja, Ukraine 
 Boryssiwka (Berdjansk), Dorf im Rajon Berdjansk, Oblast Saporischschja, Ukraine 
 Boryssiwka (Swjahel), Dorf im Rajon Swjahel, Oblast Schytomyr, Ukraine 
 Boryssiwka (Illinzi), Dorf im Rajon Illinzi, Oblast Winnyzja, Ukraine

Siehe auch:
 Borissowka, Ortschaften in Russland